Freiwurf steht für:

 eine Strafe im Basketball, siehe Freiwurf (Basketball)
 einen Film mit Gene Hackman, siehe Freiwurf (Film)